Biografies:
 Jesús Moncada i Estruga (Mequinensa, 1941 - Barcelona, 2005), escriptor en llengua catalana.
 José María Moncada Tapia (1870, San Rafael del Sud, Departament de Managua, Nicaragua - 1945, Managua), educador, escriptor, periodista, militar, polític i president de Nicaragua.
 Salvador Moncada (Tegucigalpa, Hondures, 1944), metge hondureny.
 Guillermo "Guillermón" Moncada (Santiago de Cuba, 1841-1895), general cubà.
 Carlos Guzmán Moncada (Ciutat de Mèxic, 1968), lingüista mexicà.
 Luis Antonio de Belluga Moncada (Motril, 1662 - Roma, Estats Pontificis, 1743), cardenal catòlic.
 Miscel·lània:
 Nom oficial de Montcada (Horta Nord)
 Moncada (Tarlac), municipi de la província de Tarlac, Luzon, Filipines.
 Assalt a la caserna Moncada, acció armada realitzada el 26 de juliol de 1953 amb l'objectiu de derrocar el dictador cubà Fulgencio Batista.